Eryx este un gen de șerpi din familia Boidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Bibliografie
Daudin FM. 1803. Histoire Naturelle, Génerale et Particulière des Reptiles; Ouvrage faisant suite aux Œuvres de Leclerc de Buffon, et partie du Cours complet d'Histoire naturelle rédigé par C.S. Sonnini, membre de plusieurs Sociétés savantes. Tome septième [Volume 7]. Paris: F. Dufart. 436 pp. (Eryx, new genus, pp. 251-253).

Legături externe 

Eryx